Джон Ломакс:
 Ломакс, Джон Гарнетт (1896—1987) — британский дипломат, посол Великобритании в Боливии (1949—1956).
 Ломакс, Джон Эйвери (1867—1948) — американский педагог, пионер музыковедения и фольклористики США, отец Алана Ломакса.